Taseq Qalleq bezeichnet:
 Taseq Qalleq (See, Ilulissat), See im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Taseq Qalleq (See, Paamiut), See im Distrikt Paamiut, Grönland